Дружбинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карачаево-Черкесия 
 Дружбинское сельское поселение — в Прикубанском районе.

Хабаровский край 
 Дружбинское сельское поселение — в Хабаровском районе.